Příjmení English nosí více významných osobností:

 Alex English – americký basketbalový hráč
 Arthur English – britský herec a bavič
 Ben English – britský pornoherec
 Bill English (* 1961) – premiér Nového Zélandu
 Bill English (herec) – americký herec
 Bradford English (* 1943) – americký filmový herec
 CariDee Englishová – americká modelka
 Carl English – kanadský basketbalový hráč
 Diane Englishová – americká filmová režisérka
 Felix English – irský závodní cyklista
 George W. English – americký soudce
 Gerald English – britsko-australský zpěvák
 Glenn English – americký politik
 Isaac English (narozen 1971) – skotský fotbalista
 Jack English
 Jack English (fotbalista, 1886) (1886–1953) – anglický fotbalový hráč
 Jack English (fotbalista, 1923) (1923–1985) – anglický fotbalový hráč, syn Jacka Englishe (1886)
 Jack English (fotograf) (narozen 1948) – anglický fotograf
 Jake English – fiktivní charakter webového komiksu Homestuck
 James E. English – americký politik
 Jane Englishová (* 1942) – americká fyzička, fotografka, novinářka a překladatelka
 Jane Englishová (* 1940) – americká politička
 Joe English
 Joe English (aktivista) – severoirský aktivista
 Joe English (hudebník) – americký hudebník
 Joe English (malíř) – vlámský malíř
 John English
 John A. English – kanadský voják
 John English (kanadský politik) (narozen 1945) – kanadský historik a politik
 John English (režisér) (1903–1969) – americký filmový režisér
 John English (australský politik) (narozen 1962) – australský politik
 John English (divadelní režisér) (1911–1998) – britský divadelní režisér
 John English (hokejista) (narozen 1966), bývalý kanadský hokejový hráč NHL
 John Hawker English (1788–1840) – anglický chirurg
 Johnny English – fiktivní britský špión, hrdina stejnojmenné filmové série
 Jon English (* 1949) – australský zpěvák a herec
 Jonathan English – britský filmový režisér a producent
 Karan Englishová – americká politička
 Kim Englishová (1970/71–2019) – americká zpěvačka
 Logan English – americký folkový zpěvák, básník a herec
 Mark English (atlet) – irský běžec
 Michael English (zpěvák) – americký zpěvák
 Nicky English – irský hráč hurlingu
 Robert Henry English – americký admirál
 Sarah Englishová (* 1955) – zimbabwská pozemní hokejistka
 Thomas English
 Thomas English (mayor) (1819–1884) – australský architekt, politik a bývalý starosta Adelaide, 1862–1863
 Thomas Dunn English (1819–1902), americký demokratický politik, spisovatel a skladatel
 Tom English (hudebník), bubeník anglické kapely Maxïmo Park
 Tommy English (* 1961) – fotbalista
 Tom English (rugbyový hráč) (* 1991) – australský rugbyový hráč
 Tony English – anglický fotbalista
 William English – počítačový inženýr, jeden z vynálezců myši
 William Hayden English (1822–1896) – americký politik
 Woody English, – americký basketbalový hráč

podobné
 Engliš

Externí odkazy